«На краю. Live» — концертный альбом и DVD российской панк-рок-группы «Король и Шут». Выпущен 12 февраля 2014 года. Записан 2 февраля 2013 года на концерте во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Этот концерт стал последним сольным выступлением группы вместе с Михаилом Горшенёвым в родном городе. Единственный релиз группы, выпущенный с помощью краудфандинга.

Для выхода в свет DVD поклонники коллектива собрали сумму, в три раза превысившую заявленную на портале Planeta.ru, на котором и осуществлялся сбор средств. Премьерный показ фильм-концерта состоялся 9 февраля 2014 года в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге при участии музыкантов группы. С 12 февраля началась рассылка цифровой версии фильма и выдача DVD акционерам проекта.

История создания 
Музыканты долго и серьёзно готовились к съёмке этого концерта. В качестве режиссёра съёмки был приглашён Игорь «Панкер» Гудков, который уже снимал концерты «Праздник скоморох» и «Ели мясо мужики».

О намерении осуществить профессиональную съёмку грядущего концерта группа объявила на официальных интернет-ресурсах за день до самого выступления.
Концерт снимался на 7 профессиональных видеокамер, звук записывался с помощью многоканальной студии. На разогреве у «Короля и Шута» играла панк-группа «План Ломоносова». Программа, с которой выступала группа «Король и Шут» называлась «На краю», по одноимённой песне из зонг-оперы TODD. Концерт продолжался более двух часов, группа исполнила 34 песни. В выступлении принял участие Илья Чёрт из группы «Пилот», исполнивший 2 песни из альбома «TODD. Акт 2. На краю», для студийных версий которых он записал вокал. Однако эти песни не вошли в изданную версию фильма-концерта.

Незадолго до своей кончины Михаил успел доработать и свести музыкальный материал в студии. Однако никакой официальной информации о времени выпуска концертного альбома с момента выступления не было. Только 9 августа 2013 года, уже после кончины Михаила Горшенёва, Яков Цвиркунов написал в своём твиттере, что музыканты решили плотно заняться выпуском этого концерта. 3 сентября на портале Planeta.ru участниками группы был запущен краудфандинговый проект по сбору средств на выпуск фильма-концерта. Заявленная сумма составила 510 тысяч рублей, однако собранная поклонникам сумма почти в 3 раза превысила изначальную и составила 1 446 350 рублей. Проект по сбору средств был завершён 16 ноября. Изначально планировалось, что премьерный показ фильма-концерта пройдёт в конце ноября или начале декабря в Санкт-Петербурге. Однако в связи с плотным гастрольным графиком группы в туре «Прощание» дату показа неоднократно переносили. Затем была официально объявлена точная дата — премьерный показ фильма прошёл 9 февраля в питерском клубе «Космонавт». На этом событии присутствовали музыканты группы «Король и Шут», а первыми зрителями стали акционеры проекта. Специальными гостями премьерного показа стали бывшие участники группы: Андрей Князев и Дмитрий «Casper» Ришко. Изначально планировалось, что группа «Северный Флот» перед показом сыграет небольшой акустический концерт, но затем от этой идеи решили отказаться.

С 12 февраля началась рассылка цифровой версии фильма и DVD акционерам проекта. Диск выпущен ограниченным тиражом, рассчитанным на акционеров проекта и к продаже не планируется. Но несмотря на обещанный статус эксклюзивного владения фильмом для акционеров, уже 10 февраля концерт появился в свободном пользовании на официальном канале группы YouTube.

Список композиций 

На концерте также прозвучали ещё 9 композиций: «Добрые люди», «Дагон», «Неупокоенный», «Блуждают тени», «Мастер приглашает в гости», «Выход судьи», «Небесный суд», «Баллада о бедном цирюльнике» и «Проклятый старый дом», но они не вошли в издание.

Участники записи 
 Михаил Горшенёв — вокал
 Александр Леонтьев — гитара, вокал
 Яков Цвиркунов — гитара, бэк-вокал
 Сергей Захаров — бас-гитара, бэк-вокал
 Павел Сажинов — клавишные
 Александр Щиголев — ударные

Технический персонал
 Дмитрий Райдугин — художник по свету
 Михаил Рахов — звукорежиссёр
 Аркадий Савельев — техническое обеспечение

Примечания 

Видеоальбомы 2014 года
Концертные альбомы группы «Король и Шут»
Концертные альбомы 2014 года
Альбомы, опубликованные посмертно